Glauch ist ein Familien- und ein Ortsname:
 Sonja Glauch (* 1967), deutsche Philologin und Mediävistin
 Glauch, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Głuch im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen